Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Piet Norval erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ellis Ferreira e Rick Leach hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 6–4 Mahesh Bhupathi e Leander Paes.

Teste di serie
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
 Lucas Arnold /  Michael Hill (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2001
ATP Tour 2001